Сун Кэнань (; ) — китайский боец смешанного стиля, представитель полусредней весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2014 года, известен по участию в турнирах бойцовской организации UFC.

Биография 
Сун Кэнань родился 10 марта 1990 года в городском округе Таншань провинции Хэбэй, КНР.

С юных лет практиковал традиционные китайские боевые искусства, в том числе добился успехов в ушу-саньда. Учился в Техническом колледже провинции Хэбэй, где получил специальность сварщика.

Начало профессиональной карьеры 
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в октябре 2014 года, принудил своего соперника к сдаче с помощью «гильотины». Дрался в небольших китайских промоушенах, из большинства поединков выходил победителем, в том числе на турнире в Японии отметился победой над достаточно известным японским бойцом Санаэ Кикутой.

В августе 2015 года встретился в представителем Новой Зеландии Исраэлем Адесаньей и проиграл ему техническим нокаутом в первом раунде.

Ultimate Fighting Championship 
Имея в послужном списке 12 побед и только 4 поражения Сун привлёк к себе внимание крупнейшей бойцовской организации мира Ultimate Fighting Championship и в 2017 году подписал с ней долгосрочный контракт. В дебютном поединке в октагоне UFC, состоявшемся в ноябре в Шанхае, техническим нокаутом в первом раунде выиграл у американца Бобби Нэша — для этого ему потребовалось всего 15 секунд. При этом китайский боец заработал бонус за лучшее выступление вечера.

В июне 2018 года на турнире в Сингапуре техническим нокаутом во втором раунде победил Эктора Альдану.

В ноябре 2018 года на домашнем турнире в Пекине вышел в клетку против Алекса Мороно — противостояние между ними продлилось все отведённые три раунда, в итоге судьи единогласным решением отдали победу Мороно, и Сун таким образом потерпел первое поражение в организации. Оба бойца удостоились награды за лучший бой вечера.

В августе 2019 года на турнире в Шэньчжэне Сун Кэнань единогласным судейским решением выиграл у Деррика Кранца.

Статистика в профессиональном ММА 

|Поражение
|align=center|16-6
|Макс Гриффин
|KO (удары руками)
|UFC on ESPN: Брансон vs. Холланд
|
|align=center|1
|align=center|2:20
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|16-5
|Каллан Поттер
|KO (удары руками)
|UFC Fight Night: Felder vs. Hooker
|
|align=center|1
|align=center|2:20
|Окленд, Новая Зеландия
|
|-
|Победа
|align=center|15-5
|Деррик Кранц
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Andrade vs. Zhang
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Шэньчжэнь, Китай
|
|-
|Поражение
|align=center|14-5
|Алекс Мороно
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Blaydes vs. Ngannou 2
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Пекин, Китай
|
|-
|Победа
|align=center|14-4
|Эктор Альдана
|TKO (удары руками)
|UFC Fight Night: Cowboy vs. Edwards
|
|align=center|2
|align=center|4:45
|Сингапур
|
|-
|Победа
|align=center|13-4
|Бобби Нэш
|TKO (удары руками)
|UFC Fight Night: Bisping vs. Gastelum
|
|align=center|1
|align=center|0:15
|Шанхай, Китай
|
|-
|Поражение
|align=center|12-4
|Брэд Ридделл
|TKO (удары руками)
|Glory of Heroes 6
|
|align=center|2
|align=center|N/A
|Шэньчжэнь, Китай
|
|-
|Поражение
|align=center|12-3
|Эльнур Агаев
|Единогласное решение
|Road FC 34
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Шицзячжуан, Китай
|
|-
|Победа
|align=center|12-2
|Герхард Фойгт
|Сдача (удушение)
|Rebel FC 4
|
|align=center|1
|align=center|1:35
|Циндао, Китай
|
|-
|Победа
|align=center|11-2
|Кэнта Такаги
|KO
|Superstar Fight: China vs Japan
|
|align=center|1
|align=center|N/A
|Чанша, Китай
|
|-
|Победа
|align=center|10-2
|Оои Аик Тонг
|TKO
|Bullets Fly Fighting Championship 4
|
|align=center|2
|align=center|00
|Пекин, Китай
|
|-
|Победа
|align=center|9-2
|Исаму Канадзава
|TKO
|Worldwide MMA Alliance
|
|align=center|1
|align=center|N/A
|Токио, Япония
|
|-
|Победа
|align=center|8-2
|Ношерван Ханзада
|TKO (удары руками)
|CKF 4: Day 1
|
|align=center|1
|align=center|N/A
|Пекин, Китай
|
|-
|Победа
|align=center|7-2
|Чжао Чжан
|TKO
|CKF 3
|
|align=center|1
|align=center|N/A
|Сиань, Китай
|
|-
| Поражение
|align=center|6-2
|Исраэль Адесанья
|TKO
|The Legend of Emei 3
|
| align=center| 1
| align=center| 1:59
|Шахэ, Китай
|
|-
| Победа
| align=center| 6-1
| Макшати Сайлик
| Сдача (гильотина)
| Rebel FC 3: The Promised Ones
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:04
| Цяньань, Китай
|
|-
| Поражение
| align=center| 5-1
| Инькан Бао
| Единогласное решение
| CKF
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
|Цяньань, Китай
|
|-
| Победа
| align=center| 5-0
| Ёнхау Сю
| Сдача (удушение сзади)
| RUFF CKF
| 
| align=center| 3
| align=center| 2:51
| Цяньань, Китай
|
|-
| Победа
| align=center| 4-0
| Санаэ Кикута
| Единогласное решение
| Real 1
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 3-0
| Юбинь Чжан
| Сдача (рычаг локтя)
| CKF
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:54
| Цяньань, Китай
|
|-
| Победа
| align=center| 2-0
| Дачен Лю
| Сдача (рычаг локтя)
| CKF
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:51
| Цяньань, Китай
|
|-
| Победа
| align=center| 1-0
| Хабити Туэрксунбике
| Сдача (гильотина)
| CKF
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:58
| Цяньань, Китай
|
|}

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств Китая